Formula Tasman sezona 1965 je bila drugo prvenstvo Formule Tasman, ki je potekalo med 9. januarjem in 1. marcem 1965.

Koledar dirk 
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF; text-align:center"
|-align="center" bgcolor="#CCCCCC"
! Št !! Dirkališče !! Država !! Datum !! Krogi !! Razdalja !! Čas!! Hitrost!! Zmagovalec!! Pole !! Najh. krog
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 1 ||align="left"| Pukekohe ||align="left"|  ||align="left"| 9. januar || 50|| 3.540=177 km||1h13'4||  ||align="left"| Graham Hill ||align="left"|  ||align="left"| Graham Hill
|-
| 2 ||align="left"| Levin ||align="left"|  ||align="left"| 16. januar || 28|| 1.770=49,56 km||24'05.9||  ||align="left"| Jim Clark ||align="left"|  ||align="left"| Jim Clark
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 3 ||align="left"| Wigram ||align="left"|  ||align="left"| 23. januar || 44|| 3.730=161,14 km||1h04'19.3||  ||align="left"| Jim Clark ||align="left"|  ||align="left"| Bruce McLarenJim Clark
|-
| 4 ||align="left"| Teretonga ||align="left"|  ||align="left"| 30. januar || 50|| 2.413=120,69 km||52'58.9||  ||align="left"| Jim Clark ||align="left"|  ||align="left"| Jim Clark
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 5 ||align="left"| Warwick Farm ||align="left"|  ||align="left"| 14. februar || 45|| 3.621=162,95 km||1h11'06.8||  ||align="left"| Jim Clark ||align="left"| Frank Matich  ||align="left"| Jim Clark
|-
| 6 ||align="left"| Sandown ||align="left"|  ||align="left"| 21. februar || 54|| 3.103=167,56 km||1h02'57.7||  ||align="left"| Jack Brabham ||align="left"| Jack Brabham  ||align="left"| Jack Brabham
|-bgcolor="#EFEFEF"
| 7 ||'align="left"| Longford ||align="left"|  ||align="left"| 1. marec || 26|| 7.242=188,29 km||1h01'10.9||  ||align="left"| Bruce McLaren ||align="left"| Bruce McLaren ||align="left"| Jack Brabham
|-
|}

 Rezultati 
 Dirkači Točkovanje po sistemu 9-6-4-3-2-1, najslabši rezultat iz novozelandskih dirk se ni upošteval, toda to ni smela biti Velika nagrada Nove Zelandije.''

1965 v športu
1965